Sultentjärn kan syfta på ett antal insjöar

Sverige

Västmanland 
Sultentjärnen, Västmanland, sjö i Lindesbergs kommun,

Dalarna 
Sultentjärnen (Grangärde socken, Dalarna), sjö i Ludvika kommun, 
Sultentjärnen, Dalarna, sjö i Ludvika kommun, 
Sultentjärnen (Malungs socken, Dalarna, 672213-139581), sjö i Malung-Sälens kommun, 
Sultentjärnen (Malungs socken, Dalarna, 672464-140149), sjö i Malung-Sälens kommun, 
Sultentjärnen (Malungs socken, Dalarna, 672817-137027), sjö i Malung-Sälens kommun, 
Sultentjärnen (Norrbärke socken, Dalarna), sjö i Smedjebackens kommun, 
Sultentjärnen (Järna socken, Dalarna), sjö i Vansbro kommun, 
Lilla Sultentjärnen, sjö i Vansbro kommun, 
Stora Sultentjärnen, sjö i Vansbro kommun,  (17,1 ha)

Jämtland 
Sultentjärnen (Rätans socken, Jämtland), sjö i Bergs kommun, 
Sultentjärnen (Laxsjö socken, Jämtland), sjö i Krokoms kommun,

Ångermanland 
Sultentjärnen, Ångermanland, sjö i Sollefteå kommun,

Västerbotten 
Lill-Sultentjärnen, sjö i Skellefteå kommun, 
Stor-Sultentjärnen, sjö i Skellefteå kommun,  (4,69 ha)

Lappland 
Sultentjärnen (Dorotea socken, Lappland), sjö i Dorotea kommun,  (2,65 ha)
Sultentjärnen (Lycksele socken, Lappland), sjö i Lycksele kommun,  (12,5 ha)
Sultentjärnen (Malå socken, Lappland), sjö i Malå kommun, 
Sultentjärnen (Stensele socken, Lappland), sjö i Storumans kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn